XVV – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Belleville (OT) (Canada)